Сульфат ванадия — неорганическое соединение, соль металла ванадия и серной кислоты:

 Сульфат ванадия(II) 
 Сульфат ванадия(III)